Oberliga 1955 bezeichnet:
 DDR-Fußball-Oberliga 1955
 Fußball-Oberliga 1955/56
 Fußball-Oberliga 1954/55
 Eishockey-Oberliga 1955/56
 Eishockey-Oberliga 1954/55